Тондо:

 Тондо — круглая по форме картина или барельеф.
 Тондо Питти — мраморный барельеф, созданный Микеланджело около 1503−1505 гг. для Бартоломео Питти.
 Тондо Таддеи — круглый мраморный барельеф, созданный Микеланджело ок. 1504 −1506 гг. для Таддео Таддеи.
 Тондо, Хавьер (1978—2011) — испанский шоссейный велогонщик.